Péricard est un patronyme porté par :

 l'écrivain Jacques Péricard (1876-1944), ancien combattant de la Grande Guerre, et membre des Croix-de-feux ;
 le journaliste Michel Péricard (1929-1999), son fils, ancien député et maire de Saint-Germain-en-Laye ;
 le footballeur Vincent Péricard, né en 1982 ;
 les évêques d'Évreux Guillaume de Péricard (1608-1613), et François de Péricard (1613-1646) ;
 les évêques d'Avranches Georges de Péricard (1583-1587), François de Péricard (1588-1639) et François de Péricard (1647-1689)